Джордана () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Джордана, Марио (род. 1942) — итальянский прелат и ватиканский дипломат.
 Джордана, Марко Туллио (род. 1950) — итальянский режиссёр и сценарист.